En chimie, le terme phénol peut désigner :
 les phénols, composés aromatiques portant un groupe hydroxyle directement lié à un carbone du cycle aromatique, en général le benzène ;
 le phénol, membre le plus simple de la famille précédente.